Мэтью Джонсон () — канадский музыкант работающий в жанре Детройт-техно.

История 
Мэтью Джонсона называют прямым последователем идей детройтского техно. В его музыке чувствуется серьёзное влияние работ Дэррика Мэя () и раннего детройтского техно. Хотя свою первую пластинку Джонсон выпустил в 2001 году — ей стала «New Identity», которая вышла на небольшом канадском лейбле Itiswhatitis — популярность не застала его ждать. Спустя несколько релизов, всеобщее внимание привлекла пластинка «Typerope EP», после которой с ним стали сотрудничать многочисленные именитые лейблы, вроде Perlon, Minus и Kompakt.
Сам Джонсон в 2004 году открыл свой собственный лейбл Wagon Repair, где свою музыку выпускают такие музыканты как Konrad Black, Майк Шеннон (), Lazy Fat People и Cobblestone Jazz.
Джонсон так же принимает самое активное участие в трио Cobblestone Jazz и The Modern Deep Left Quartet.

Рекомендуемые релизы 
 «Typerope EP» (Itiswhatitis recordings, 2003)
 «Decompression EP» (Minus, 2004)
 «Marionette» (Wagon Repair, 2005)

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Мэтью Джонсоном

Персоналии по алфавиту
Техно-музыканты